Hartung steht für:

 ein alter deutscher Name des Monats Januar, siehe Monat #Monatsnamen
 Hartung (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Hartung (Rheinmünster), eine Wüstung in Ortsgebiet Rheinmünster

Personen:
 Hartung von Lampoting († 1306), Fürstpropst von Berchtesgaden
 Hartung Münch von Landskron (um 1265–1332), Bischof von Basel

Siehe auch:
 Hardung
 Hartungsche Säule
 Hartungsche Zeitung
 Harttung